

Населені пункти та їхні частини
 Вали — село в гміні Бжеґ-Дольни Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вали — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вали — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вали — частина села Чернікувко в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вали — частина села Владиславув у гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Вали — частина села Даміце в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Вали — частина села Зволя в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Вали — частина села Бжезьниця в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Вали — частина села Ставяни в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки